Сватково — название населённых пунктов в России:

 Сватково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Сватково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Сватково — деревня в муниципальном образовании «Город Киров» Кировской области.
 Сватково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Сватково — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Сватково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.